Сезон 1943/44 стал для «Манчестер Юнайтед» пятым сезоном в Военной лиге, товарищеском турнире, организованном в период Второй мировой войны.

Военная лига. Северная региональная лига. Первый чемпионат

Военная лига. Северная региональная лига. Второй чемпионат

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1943/44 в Военной лиге 

1943/1944
Манчестер Юнайтед